Samenstelling Eerste Kamer 2019-2023 bevat de lijst met de 75 leden van de Nederlandse Eerste Kamer der Staten-Generaal op grond van de Eerste Kamerverkiezingen op 27 mei 2019, en zoals gewijzigd gedurende de zittingsperiode. 

De zittingsperiode ging in op 11 juni 2019 en loopt (zonder tussentijdse ontbinding van de Kamer) tot juni 2023.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling 
De fracties staan vermeld in volgorde van originele grootte. De personen waarbij geen datum einde lidmaatschap is vermeld zijn zittende Kamerleden.

VVD

FVD

CDA

GroenLinks

D66

PvdA

PVV

SP

ChristenUnie

PvdD

50Plus

SGP

OSF

Fractie-Otten

Fractie-Nanninga

Fractie-Frentrop

Bijzonderheden 
 31 mei 2019: De Kiesraad maakt bekend dat bij deze verkiezing zeventien kandidaten de voorkeurdrempel hebben overschreden. Onder deze zeventien kandidaten zijn er vier die met doorbreking van de lijstvolgorde benoemd verklaard zijn: Ilse Bezaan (PVV), en Hugo Berkhout, Otto Hermans en Theo Hiddema (allen Forum voor Democratie).
 6 juni 2019: De kiesraad maakt bekend dat de met voorkeurstemmen benoemde kandidaten Hugo Berkhout, Otto Hermans en Theo Hiddema (allen FVD) hun benoeming niet hebben aangenomen.

Wijzigingen in de samenstelling 
De wijzigingen in de samenstelling van de Eerste Kamer zijn weergegeven per jaar.

Wijzigingen in 2019 
 24 juli: Henk Otten wordt door Forum voor Democratie uit de fractie gezet, hij gaat verder als eenmansfractie.
 24 juli: Nicki Pouw-Verweij (FVD) gaat met zwangerschapsverlof t/m 12 november. In de tijdelijke vacature wordt op 10 september Otto Hermans geïnstalleerd.
 20 augustus: Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries (FVD) verlaten de fractie en sluiten zich aan bij de fractie-Otten.

Wijzigingen in 2020 
 28 januari: Alexandra van Huffelen (D66) verlaat de Kamer vanwege haar benoeming als staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III. Op 4 februari wordt Peter van der Voort geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 10 februari: Dorien Rookmaker (Fractie-Otten) verlaat de Kamer vanwege haar benoeming als lid van het Europees Parlement. Op 18 februari wordt Otto Hermans (FVD) geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 16 oktober: Roel Wever (VVD) verlaat de Kamer vanwege zijn benoeming als burgemeester van Heerlen. Op 26 oktober wordt Jan Keunen geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 26 oktober: Annabel Nanninga (FVD) gaat met zwangerschaps- en bevallingsverlof t/m 14 februari 2021. In de tijdelijke vacature wordt op dezelfde dag Hugo Berkhout geïnstalleerd.
 25 november: Paul Cliteur (FVD) verlaat de Kamer in verband met het vertrek van Baudet als partijleider. In de ontstane vacature wordt op 15 december Hugo Berkhout benoemd; zijn tijdelijke lidmaatschap wordt omgezet in een vast lidmaatschap.
 29 november: Hugo Berkhout, Toine Beukering, Otto Hermans, Bob van Pareren en Nicki Pouw-Verweij (allen FVD) verlaten de fractie en gaan verder als fractie-Van Pareren. Annabel Nanninga verlaat tijdens haar verlof FVD.
 8 december: Loek van Wely (FVD) verlaat de fractie en sluit zich aan bij de fractie-Van Pareren.
 14 december: Lennart van der Linden (FVD) maakte op 9 december bekend de FVD-fractie te verlaten en sloot zich op 14 december aan bij de fractie-Van Pareren.
 15 december: Robert Baljeu (FVD) wordt beëdigd in de tijdelijke vacature voor Annabel Nanninga die met zwangerschaps- en bevallingsverlof is gegaan. Baljeu was in mei 2019 al uit FVD gezet en sloot zich aan bij de fractie-Otten.

Wijzigingen in 2021 
 15 januari: Gerben Gerbrandy (OSF) verlaat om gezondheidsredenen de Kamer. Op 19 januari wordt Ton Raven geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 15 februari: Annabel Nanninga komt terug van zwangerschapverlof, en daarmee verlaat Robert Baljeu (Fractie-Otten) de senaat. Nanninga sloot zich aan bij de fractie-Van Pareren, die zich hernoemde tot de fractie-Nanninga, die nu 8 zetels telt.
 1 maart: Jopie Nooren (PvdA) verlaat de Kamer vanwege haar benoeming als voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool van Amsterdam. Op 2 maart wordt Hamit Karakus geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 30 maart: Mirjam Bikker (ChristenUnie), Christine Teunissen (PvdD) en Nicki Pouw-Verweij (fractie-Nanninga) verlaten de Eerste Kamer vanwege hun installatie als lid van de Tweede Kamer. In de eerste twee vacatures werden op 6 april Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie) en Henriëtte Prast (PvdD) geïnstalleerd. Op 8 april wordt bekend dat Theo Hiddema (FVD) de positie van Nicki Pouw-Verweij overneemt per 13 april.
 23 september: Ben Knapen (CDA) verlaat de Eerste Kamer in verband met zijn benoeming als minister van Buitenlandse Zaken. Op 28 september wordt Jonathan Soeharno geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 7 oktober: Esther-Mirjam Sent (PvdA) verlaat de Eerste Kamer in verband met haar verkiezing tot partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Op 12 oktober wordt Mary Fiers geïnstalleerd in de ontstane vacature.

Wijzigingen in 2022 
 10 januari: Micky Adriaansens en Eric van der Burg (beiden VVD) worden resp. minister en staatssecretaris in het kabinet-Rutte IV en verlaten daarom de Eerste Kamer. Op 18 januari worden Lucas Vos en Caspar van den Berg geïnstalleerd in de ontstane vacatures.
 25 januari: Rik Janssen wordt verkozen tot fractievoorzitter van de SP. Hij volgt Tiny Kox op die, naast het Kamerlidmaatschap, verkozen werd tot voorzitter van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa. 
 2 februari: Jonathan Soeharno (CDA) verlaat de Eerste Kamer. Op 8 februari wordt Ben Knapen geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 31 maart: Paul Frentrop en Theo Hiddema (beiden FVD) verlaten de fractie en gaan verder als de fractie-Frentrop.
 21 september: Kees Vendrik (GroenLinks) verlaat de Kamer om voorzitter te worden van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid. In de ontstane vacature wordt op 27 september Mirjam Krijnen geïnstalleerd.
 11 december: Peter Ester (ChristenUnie) overlijdt.

Wijzigingen in 2023 
 Simone Kennedy (ChristenUnie) wordt geïnstalleerd in de vacature van Peter Ester.

2019-2023
Nederlandse politiek in 2019
Nederlandse politiek in 2020
Nederlandse politiek in 2021
Nederlandse politiek in 2022
Nederlandse politiek in 2023